Bronner puede derivar en:

 Till Brönner: trompetista
 Johann Philipp Bronner: botánico